Rancakalong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Rancakalong, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Rancakalong, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar